Actinopyga lubrica är en sjögurkeart som först beskrevs av Sluiter.  Actinopyga lubrica ingår i släktet Actinopyga och familjen Holothuriidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
lubrica